Böwe ist der Familienname folgender Personen:
 Heidemarie Böwe (* 1941), deutsche Dramaturgin und Hörspielautorin
 Kurt Böwe (1929–2000), deutscher Schauspieler
 Jule Böwe (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Susanne Böwe (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Winnie Böwe (* 1973), deutsche Schauspielerin

Böwe bezeichnet auch:
 Böwe Systec, einen Produzenten von Hochleistungsschneide-, Postsortier- und -kuvertiersystemen